«Золото́й Ви́тязь» — международный кинофорум, кинофестиваль православного кино. Впервые состоялся в 1992 году.
С 2010 года объединяет кино, театр, музыку, литературу, изобразительное искусство под эгидой Славянского форума искусств «Золотой Витязь». Фестиваль проходит под девизом «За нравственные идеалы. За возвышение души человека». Одна из основных тем фестиваля: славянство и православие.

Руководство 

Президент — народный артист России, член Патриаршего Совета по культуре Николай Петрович Бурляев.Вице-президентами являются:
 Раиса Недашковская (Украина),
 Йован Маркович (Сербия),
 Владимир Гостюхин (Беларусь),
 Маргарит Николов (Болгария),
 Александр Михайлов (Россия).

Конкурс работ 
Конкурсная программа кинофорума состоит из 7 номинаций:
 игровые полнометражные фильмы;
 телевизионные игровые фильмы;
 фильмы для детей;
 документальные полнометражные фильмы;
 документальные короткометражные фильмы;
 студенческие и дебютные фильмы;
 анимационные фильмы.
В каждой из семи категорий международное жюри присуждает Золотого, Серебряного и Бронзового Витязя. По решению председателей всех жюри во главе с Президентом МКФ Николаем Бурляевым присуждается Гран-при — лучшему фильму кинофорума любой категории.

В литературном форуме принимают участие представители лучших традиций классической литературы по номинациям «Проза», «Поэзия», «Публицистика», «Литература для детей» (с 2012 года). Почётный председатель форума — Валентин Распутин.

В форуме изобразительного искусства участвуют художники из России и стран славянского мира. Председатель — Александр Шилов.

Музыкальный форум под председательством Владимира Федосеева проходит в Москве и регионах России.

Театральный форум проходит в октябре-ноябре на Московских театральных площадках по номинациям «Театр-большая форма», «Театр-малая форма» и «Театр для детей».

География кинофорума 
Форум проходит в разных городах России и мира. В своё время делегацию «Золотого Витязя» принимали:

 Минск,
 Киев,
 Нови-Сад,
 Иркутск,
 Сергиев Посад,
 Тамбов,
 Кисловодск,
 Липецк,
 Рязань,
 Калуга,
 Тирасполь,
 Серпухов
 и многие другие города.

 В 2012 году кинофестиваль «Золотой Витязь» проводился в Омске.
 В 2013 году кинофорум «Золотой Витязь» проводился в Хабаровске,
 в 2014 году — в Томске и Ставрополе.

С 2002 года на Московских театральных площадках проходит Международный театральный форум «Золотой Витязь».

Покровители и попечители 
Почётные попечители «Золотого Витязя»:
 Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
 Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Георгий Полтавченко
 Министр культуры РФ Александр Авдеев
 Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков

Славянский форум сегодня 
В 2011 году в рамках II Славянского форума искусств проводятся смотры по следующим направлениям: изобразительное искусство (Москва, апрель—май), литература (Тула, конец апреля), музыка (Ивановская область — Москва, май), кинофорум экологических фильмов (Тамбов, май—июнь), 20-й (юбилейный) кинофорум (Курск, середина июня)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Лауреаты XXII Международного кинофорума «Золотой Витязь» 2013 
 Решение жюри «Золотой Витязь», Липецк 2009 
 Фотоматериалы «Золотого Витязя» в Яндексе 
 Положение о проведении Славянского форума искусств «Золотой Витязь» 

Кинофестивали России